Miejscowości w Polsce:
 Cieszkowo Nowe
 Cieszkowo Stare
 Cieszkowo-Kolonia